Le Championnat de Moldavie de football 1995-1996 est la  de ce championnat.

Classement 

|}

Barrages de relégation

Bilan de la saison 

Championnat de Moldavie de football
Moldavie